Великое — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Маркушевского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Раменский сельсовет.

Деревня Великое зарегистрирована постановлением губернатора Вологодской области 26 декабря 2000 года. Название деревни утверждено постановлением законодательного собрания Вологодской области 11 июля 2001 года, Правительством РФ — 31 марта 2003 года.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Великое в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района